Vesihiisi peut référer à :
 Vesihiisi (créature), monstre marin dans la tradition finnoise ;
 Vesihiisi (sous-marin), de l'armée finlandaise lancé en 1930.